POM ima več pomenov.

Tričrkovna kratica/akronim 

Tričrkovna kratica ali akronim:

Geografija 

 kratica za Francosko Polinezijo v francoščini (pays d'outre-mer -POM).

Računalništvo 

 Parallax occlusion mapping

Drugo 

 drugi del kratice NOV in POM - NOV in PO Makedonije.
 polioksimetilenska plastika - POM (kristalinični termoplast: polioksimetilen poliacetal; polioksimetilen - POM.
 vzdevek za pasmo psov pomeranec - pom.

Glej tudi 

 Pom
 WP:POM

Kratice